Марийский календарь:
 Марийский календарь — марийская газета.
 Марийский календарь — марийская система летосчисления.